Дракос может означать:

Топоним 
 Дракос (Ласитион) — деревня в сообществе  в общине Айос-Николаос.
  — деревня в сообществе Лепреон.

Фамилия 
 Дракос, Георгиос (1788—1827) — греческий военачальник.
 Дракос, Маркос (1888—1975) — греческий военачальник и государственный деятель.

См. также 
 Дракон (значения)